Тасоев — фамилия. Известные носители:
 Тасоев, Вадим Заурбекович (1975) — российский и украинский борец вольного стиля.
 Тасоев, Инал Валикоевич (1998) — российский дзюдоист.